Adam Gottlob Moltke er navnet på flere personer:

 Adam Gottlob Moltke (1710-1792) – dansk overhofmarskal og lensgreve
 Adam Gottlob Detlef Moltke (1765-1843) – dansk greve og godsejer
 Adam Gottlob Moltke (1792-1868) (1792-1868) – dansk greve og kammerherre
 Adam Gottlob Moltke (1798-1863) (1798-1863) – dansk greve, godsejer, kammerherre og generalkrigskommissær
 Adam Gottlob Moltke-Huitfeldt (1798-1876) – dansk greve, godsejer, kammerherre og diplomat